Матчі Групи 6 першого групового етапу чемпіонату світу з футболу 1982 відбувалися із 14 по 23 червня 1982 року на стадіонах Рамон Санчес Пісхуан у Севільї і Ла Росаледа у Малазі.

Участь у змаганні у групі брали збірні Бразилії, СРСР, Шотландії і новачки фінальних частин чемпіонатів світу команда Нової Зеландії.

До другого групового раунду вийшли бразильці, які виграли усі свої матчі, а також радянські футболісти, які обійшли збірну Шотландії за кращою різницею забитих і пропущених голів.

Турнірне становище

Матчі

Бразилія — СРСР

Шотландія — Нова Зеландія

Бразилія — Шотландія

СРСР — Нова Зеландія

СРСР — Шотландія

Бразилія — Нова Зеландія

Посилання
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Група 6